Příjmení Jurkovič nosi více různých osobností:

 Dušan Jurkovič (1868–1947) – slovenský architekt a návrhář nábytku slovenského původu, vnuk Samuela
 Karol Jurkovič (1920–2003) - slovenský fotbalista
 Samuel Jurkovič (1796–1873) – slovenský vlastenec a buditel, děd Dušana
 Pavel Jurkovič (1933–2015) – český hudebník, zpěvák, skladatel a příležitostný básník
 Tomáš Jurkovič (* 1976) – český japanolog a překladatel z japonštiny